Bengl ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Bengl (1918–2009), deutscher Verwaltungsjurist
 Volker Bengl (* 1960), deutscher Sänger

Siehe auch:
 Bengel